Lillhället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillhället, Borgå, Nyland, 
 Lillhället, Lovisa, Nyland,

Se även
Lillhällen
Storhället

Robotskapade Finlandförgreningar